SVA kan syfta på:

 Statens veterinärmedicinska anstalt – svensk statlig förvaltnings- beredskapsmyndighet i Uppsala, inrättad 1911, ansvarig för att hantera utbrott av allvarliga djursjukdomar
 Svenskt visarkiv – statligt svenskt arkiv för svenska visor, folkmusik och jazz, grundat 1951
 School of Visual Arts – amerikansk konstskola på Manhattan, New York, grundad 1947
 Svanetiska – språk som talas av omkring 30 000 personer i Svanetien i nordvästra Georgien
 Svenska som andraspråk – skolämne för personer som inte har svenska som första språk

Akronymer